Râul Paltinu se poate referi la:

 Râul Paltinu, Bâsca Mică
 Râul Paltinu, Holbav
 Râul Paltinu, Nadoșa
 Râul Paltinu, Prahova
 Râul Paltinu, Rândibou
 Râul Paltinu, Sebeș
 Râul Paltinu, Strâmbu-Băiuț
 Râul Paltinu, Tărlung
 Râul Paltinul, Capra
 Râul Paltinul, Nemțișor

Altele 
 Râul Paltina, afluent al râului Lăpușnicul Mare

Vezi și 
 Paltinu (dezambiguizare)